Franz von Vittinghoff gen. Schell ist der Name folgender Personen:
* Franz Arnold von Vittinghoff gen. Schell (1754–nach 1810), Domherr in Paderborn, designierter Domherr in Münster
 Franz Johann von Vittinghoff gen. Schell (nach 1650–1716), Domherr in Münster und Domkellner in Paderborn